Murnau kan syfta på:

 Murnau am Staffelsee – en köping (tyska Marktflecken) som tillhör Landkreis Garmisch-Partenkirchen i det bayerska regeringsområdet Oberbayern
 F. W. Murnau (1888–1931) – en tysk regissör av stumfilmer